

Titoli nobiliari 
 Sua Altezza Principessa Sultana Faika d'Egitto (1926-1952) 
 Sua Altezza Reale la Principessa Faika d'Egitto (1926-1952)
 Signora Sadek (1950-1983)

Vita 

La principessa Faika d'Egitto nacque a Ra's al-Tin ad Alessandria d'Egitto nel 1926. Era la terza figlia femmina di Fuʾād I e di Nazli Sabri. Aveva un fratello, Fārūq e tre sorelle, Fawzia d'Egitto, Faiza Rauf e Fathia Ghali. 

Nel 1950, la principessa Faika sposò l'ufficiale borghese Fuad Sadek, Faruq I gli concesse il titolo di "beik". I due vissero nel palazzo di Dokki, sul lungo Nilo di Giza e ebbero quattro figli. 

Faika d'Egitto visse sempre in Egitto e mori' al Cairo di cancro nel 1983 a soli 56 anni.

Albero genealogico

Onorificenze

Note

Bibliografia
(EN) Jeffrey Lee, "Crown of Venus", Universe. 2000. ISBN 978-0-595-09140-9. Retrieved 3 July 2013.

Voci correlate 
 Regno d'Egitto
 Fārūq I d'Egitto

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Rifugiati
F